Kår, av fr. corps: kropp är en organiserad grupp personer med samma sysselsättning eller gemensamma intressen som kan syfta på: 

 Brandkår – en organisation för att släcka bränder och annan räddningsverksamhet
 Diplomatkåren – de tjänstemän som företräder sitt lands regering i andra länder
 Kår (Frälsningsarmén) – en indelning av Frälsningsarmén
 Musikkår - en oftast enhetligt klädd orkester, som i huvudsak spelar blåsinstrument
 Scoutkår – en lokalavdelning av ett scoutförbund
 Studentkår – en intresseorganisation för studenter

Militärt
 Armékår – ett större militärt förband, på nittonhundratalet två till fyra divisioner
 Expeditionskår – en militär styrka som agerar i ett område utanför det egna landet
 Kår (militär) – benämning på (mindre) förband  i armén
 Marinkår – en militär styrka med ursprunglig uppgift att delta i landstigningar och andra operationer i kustmiljö
 Skyddskåren (Finland) – en finsk frivillig försvarsorganisation av hemvärnstyp